Moosach – comune tedesco della Baviera
 Moosach – distretto di Monaco di Baviera
 Moosach – stazione della metropolitana di Monaco di Baviera